Десяти́нный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Десятинный переулок — улица в Великом Новгороде.
 Десятинный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Десятинный переулок — улица в Киеве.

См. также 
 Десятинная улица